Ларо́я () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 21 км². Население 164 человека (на 2010 год). Расстояние 114 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Laroya
 Laroya

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии